Ez a szócikk A Lármás család című sorozat epizódjait listázza.

A Lármás család amerikai 2D-s számítógépes animációs televíziós sorozat, amelyet Chris Savino alkotott a Nickelodeon számára. Amerikában 2016. május 2-án mutatták be. Magyarországon 2016. augusztus 29-én mutatta be szintén a Nickelodeon.

A Kenyai Filmosztályozó Bizottság 2017 június végén betiltott 7 animációs gyereksorozatot, ezek között volt a Lármás család is. Mivel Clyde apjai egy meleg házaspár ezért 2017. június 22-én levette a Nickelodeon a Lármás családot Magyarországon. RTL Klub-nak köszönhetően 2017. szeptember 2-től hétvégente 08:30-kor látható volt a Kölyökklub című műsorblokkban. 2018. április 2-án tért vissza a Nickelodeonra.

Évados áttekintés

Rövidfilmek

Speciális epizódok

Évadok

1. évad (2016)

2. évad (2016-2017)

3. évad (2018-2019)

4. évad (2019-2020)

5. évad (2020-2022)

6. évad (2022-2023)

7. évad (2023)

Filmek

Megjegyzések

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái